Nocticola är ett släkte av kackerlackor. Nocticola ingår i familjen Nocticolidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kackerlackor
Nocticola